Ballina pode se referir a:
 Ballina (Condado de Mayo), Irlanda
 Ballina (Condado de Tipperary), Irlanda
 Ballina (Nova Gales do Sul), Austrália

Desambiguação